Челтнем — город:
 Челтнем (Англия) — Глостершир, Англия
 Челтнем (Новый Южный Уэльс) — Новый Южный Уэльс, Австралия
 Челтнем (Виктория) — Виктория, Австралия
 Челтнем (Южная Австралия) — Южная Австралия
 Челтнем (Пенсильвания) — Пенсильвания, США